L'edizione 1916-17 della Serie A svizzera vide la vittoria finale dell'FC Winterthur-Veltheim.

Classifiche gironi

Girone Est

Girone Centro

Girone Ovest

Girone Finale

Verdetti 
 FC Winterthur-Veltheim Campione di Svizzera 1916-17.

Calcio nel 1916
Calcio nel 1917
1916-1917